Суха́нов (Суха́нова) — русская фамилия. В Списке общерусских фамилий занимает 85-е место.

Известные носители

А—В 
 
 
 Суханов, Антон Путилович (1600—1668) — иеромонах, келарь Троице-Сергиева монастыря.
 Суханов, Афанасий Филимонович (1904—1980) — советский учёный-горняк.
 Суханов, Борис Владимирович — герой Первой мировой войны, штабс-ротмистр, Георгиевский кавалер.
 Суханов, Василий Петрович (конец XVIII века—XIX век) — русский художник.
 Суханов, Виктор Осипович (1921—2007) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Суханов, Виталий Федорович (1923—1988) — Герой Советского Союза.
 
 Суханов, Вячеслав Алексеевич (род. 1958) — российский историк.

Г—Э 
 Суханов, Герман Константинович (1910—1996) — советский инженер, Герой Социалистического Труда.
 Суханов, Денис Валерьевич (род. 1971) — российский актёр.
 Суханов, Джаппар (1908 — ?) — лишённый звания Героя Социалистического Труда.
 Суханов, Дмитрий Николаевич (1904—после 1985) — советский партийный деятель.
 
 
 
 Суханов, Максим Александрович (род. 1963) — советский и российский актёр, продюсер, композитор, ресторатор.
 
 
 
 Суханов, Пантелеймон Григорьевич (1874—?) — русский военачальник, генерал-лейтенант Генерального штаба.
 Суханов, Самсон Ксенофонтович (1768—?) — вологодский крестьянин, каменотёс.
 
 Суханов, Эдуард Александрович (род. 1991) — российский футболист.



Топонимы 
 Суханов — другое название хутора Сухановский в Суровикинском районе Волгоградской области России.

Составные фамилии 
 Суханов-Подколзин, Гавриил Гавриилович (1850—1900) — генерал-майор, камергер.

См. также 
 Сухановка
 Суханово
 Сухарев
 Сухановы — усть-сысольская купеческая династия
 Сухов

Примечания